kwarantanna – czasowe odosobnienie ze względów medycznych
 kwarantanna – pojęcie w informatyce
 Kwarantanna – część miasta Świnoujścia
 Kwarantanna – amerykański horror filmowy z 2008 roku
 Kwarantanna – amerykański serial telewizyjny stacji The CW
 Kwarantanna – singel Kaena i Eweliny Lisowskiej